Le Championnat de France d'échecs des clubs 2011-2012 est sous la dénomination de Top 12 le plus haut niveau du championnat de France de ce sport.

Onze clubs participent à cette édition de la compétition. Le Top 12 2011-2012 était le 32e Championnat de France d'échecs par équipes. Clichy-Échecs-92 est devenu champion, tandis que le tenant du titre, Marseille Échecs a dû se contenter de la quatrième place. Bischwiller, Grasse Échecs et l'Échiquier deauvillais étaient issus de la Nationale 1. Alors que Bischwiller et Grasse parvenaient à se maintenir, Deauville, avec l'Échiquier guingampais devait être relégué d'emblée. Il n'y a pas eu de troisième relégation cette saison là, car seules onze équipes ont participé et l'effectif prévu de douze équipes en championnat devrait être à nouveau atteint pour la saison 2012-2013.

Contexte
De 2012 à 2014, l'équipe de Clichy remporte trois de suite fois le titre. avec dans son effectif :
 en 2012, 2013 et 2014 : M. Vachier-Lagrave, L. Fressinet, L. van Wely, P. Tregoubov, A. Delorme, H. Hamdouchi, A. Skripchenko
 en 2012 et 2013 : Y. Pelletier
 en 2012 : Vassili Ivantchouk et Wesley So.

Clichy était cette fois dans une classe à part, remportant toutes les compétitions et devenant champion avant la dernière manche. Clichy remporte de nouveau le championnat de France (son ). Dans la bataille de relégation, la relégation de Guingamp était certaine dès le début, tandis que la question de savoir qui était relégué n'a été tranchée qu'au dernier tour contre Deauville. La deuxième place est longtemps indécise entre Chalons-en-Champagne, Marseille échecs, le tenant du titre et Évry Grand Roque mais c'est Chalons-en-Champagne qui termine à cette position.

Guingamp et Deauville sont retrogradés en Nationale 1. Strasbourg et Migné sont promus de Nationale 1.

Généralités
Le nombre de joueurs inscrits n'était pas limité. Alors que Mulhouse et Grasse ont utilisé les mêmes joueurs à tous les tours, Metz et Guingamp ont utilisé 13 joueurs chacun. Au total, 113 joueurs ont été utilisés, dont 47 ont joué dans les 10 compétitions. Les meilleurs joueurs avec 9 points chacun en 10 matchs étaient Michał Krasenkow et Natacha Benmesbah (tous deux de Châlons-en-Champagne). Almira Skripchenko (Clichy) a réalisé 8,5 points en 10 matchs, Maxime Vachier-Lagrave (Clichy) 8 points en 10 matchs.

Modalités

Calendrier 
Les compétitions se sont déroulées du 31 mai au 10 juin 2012 à Belfort.

Clubs participants  
 Bischwiller
 Châlons-en-Champagne
 Clichy 
 Deauville
 Évry
 Grasse
 Guingamp
 Marseille
 Metz
 Mulhouse 
 Vandoeuvre

Effectifs 
Les tableaux ci-dessous contiennent les informations suivantes :

    N° : numéro de classement
    Titre : titre FIDE en début de saison (rating list mai 2012) ; GM = Grandmaster, IM = Master International, FM = FIDE Master, WGM = Women's Grandmaster, WIM = Women's International Master, WFM = Women's FIDE Master, CM = Candidate Master, WCM = Women's Candidate Master
    Elo : Classement Elo au début de la saison (classement de mai 2012) ; pour les joueurs sans classement Elo, le classement national est indiqué entre parenthèses
    Nation : Nationalité selon la liste de notation de mai 2012
    G : Nombre de parties gagnantes
    R : Nombre de matchs nuls
    V : Nombre de parties perdantes
    Points : nombre de points obtenus
    Jeux : Nombre de jeux joués

Clichy-Échecs-92

Échiquier chalonnais

Évry Grand Roque

Marseille Échecs

Mulhouse Philidor

Bischwiller

Metz Fischer

Vandœuvre-Échecs

Grasse Échecs

Échiquier deauvillais

Échiquier guingampais

Compétition

Classement

Effectifs

Liens externes 
 
 Compétitions par équipes sur echecs.asso.fr contient les tables des compétitions par équipes depuis 2002.

Voir aussi 
 Coupe de France des clubs d'échecs

2011-2012
Echecs M1